Kickapoo Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :
Kickapoo Township, du comté de Platte dans le Missouri,
Kickapoo Township, du comté de Peoria dans l'Illinois.

Voir aussi 
 Kickapou

Homonymie de townships